Гонгоризм (, по имени поэта Луиса де Гонгоры), или культизм, культеранизм (, от culto — утончённый) — направление в испанской барочной литературе XVII века, нашедшее своё выражение в формалистически-изощрённом творчестве Гонгоры, Вильямедьяны, Парависино, Рока-и-Серна, Вергары (книга стихов «Идеи Аполлона»), Росас (стихотворный сборник «Разговоры без карт»), Хуаны Инес де ла Крус и других.

Оппонентами гонгоризма были Лопе де Вега и Кеведо.

В английской литературе аналог культизма — эвфуизм, во французской — прециозная литература, в итальянской — маринизм.

Литература 
 

Литература Испании
Литература барокко
Испанское барокко
Литературные направления